Чешьюга:
 Чешьюга — деревня в Онежском районе Архангельской области
 Чешьюга — река в Архангельской области, приток Онеги